Vittorio Veneto kan avse:

 Vittorio Veneto – en stad och kommun i regionen Veneto i Italien
Slaget vid Vittorio Veneto – ett slag på den italienska fronten under första världskriget
Vittorio Veneto (slagskepp) – ett italienskt slagskepp sjösatt 25 juli 1937.
Vittorio Veneto (550) – en italiensk helikopterkryssare sjösatt 5 februari 1967.